Ponomarenkoa ellenbergeri — ископаемый вид ос из семейства дрииниды (Chrysidoidea, ). Юго-восточная Азия. Обнаружены в бирманском янтаре (Мьянма). Возраст бирманского янтаря оценивается, как нижний сеноман, или как верхний альб (около 100 млн лет).

Описание 
Длина 2,7—2,8 мм. Тело коричневого цвета. Усики 10-члениковые, примерно в 5 раз длиннее головы. Самцы крылатые (самки не обнаружены). Голова гладкая и блестящая. Затылочный киль полный. Нижнечелюстные щупики 6-члениковые, нижнегубные состоят из 3 сегментов. Формула шпор голеней: 1-2-2.

Вид назван в честь С. Элленбергера ().

Вместе с видом  (обнаруженным в балтийском янтаре) образуют вымершее подсемейство дриинид .

Примечания 

Вымершие дрииниды
Насекомые мелового периода
Инклюзы бирманского янтаря
Фоссилии, описанные в 2013 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей